Writer steht für:

 Sprayer, Urheber von Graffiti 
 Writer, "Schreiber", Anfängerposten in der Englischen Ostindienkompanie
 Writer (Textverarbeitung), Textverarbeitungsprogramm in verschiedenen freien Office-Paketen 
 Writer (Computerprogramm), Programm aus dem Office-Suite-Paket NewDeal Office bzw. Breadbox Ensemble

Personen:
 J. R. Writer (* 1984), US-amerikanischer Rapmusiker dominikanischer Herkunft
 John Writer (* 1944), US-amerikanischer Sportschütze